Diversi impianti sportivi hanno (o hanno avuto) questo nome, fra cui:
 lo Stadio dei Pini di Avezzano in provincia dell'Aquila
 lo Stadio Germano Todoli a Cervia in provincia di Ravenna
 lo Stadio della Vittoria a Macerata
 lo Stadio Tonino Siddi a Sassari
 lo Stadio Carlo Pedroli di Verbania
 lo Stadio Torquato Bresciani a Viareggio in provincia di Lucca